Референдум о независимости Словении () состоялся 23 декабря 1990 по инициативе Демократической оппозиции Словении. Согласно закону от 6 декабря 1990, принятому Скупщиной Словении, для определения дальнейшего политического будущего страны необходимо было провести референдум, на котором ставился только один вопрос:

Должна ли Республика Словения стать независимым и суверенным государством?

В референдуме приняли участие чуть более 94 % от всех избирателей при необходимых 50 % (формально требовалось более половины избирателей).

Результаты 
Глава Центральной избирательной комиссии Франце Бучар 26 декабря 1990 в здании Государственного собрания Республики Словения объявил результаты: по итогам голосования 88,5 процентов участвовавших в референдуме сказали «да» независимости Словении, «нет» сказали всего 4 процента. Голоса 0,9 % избирателей были признаны недействительными, а ещё 0,1 % избирателей вернул бюллетени незаполненными. Ещё 6,5 % избирателей не смогли проголосовать по различным причинам.

25 июня 1991 была принята Основная конституционная хартия о суверенитете и независимости Словении, что стало фактически днём провозглашения независимости Словении. Сама Декларация независимости Словении была провозглашена уже на следующий день.

Детали голосования 

 2434 человека не были зарегистрированы и голосовали по специальным сертификатам.

 42274 не смогли проголосовать, поскольку на момент референдума несли службу в армии или же находились за границей, их голоса не учитывались в подсчётах.

Примечания

Ссылки 
 «Od plebiscita do samostojnosti»

Референдумы в Словении
Референдумы 1990 года
События 23 декабря
Декабрь 1990 года
Словения